Старобельская улица:
 Старобельская улица — улица в Волгограде
 Старобельская улица — улица в Санкт-Петербурге